Сезон НБА 1969/1970 — стал 24-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Нью-Йорк Никс». В финале «Никс» победили в семи играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1969 года под первым номером клубом «Милуоки Бакс» был выбран центровой Льюис Алсиндор из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Под 9-м номером на том драфте был выбран Джо Джо Уайт.

Последний сезон, в котором клубы распределялись только по дивизионам. В следующем сезоне в НБА дебютировали сразу три новых команды: «Кливленд Кавальерс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Баффало Брейвз». В результате увеличения количества участников турнира, команды стали распределять не только по дивизионам, но и по конференциям.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Уиллис Рид, Нью-Йорк Никс
 Самый ценный игрок финала: Уиллис Рид, Нью-Йорк Никс
 Новичок года НБА: Льюис Алсиндор, Милуоки Бакс
 Тренер года: Ред Хольцман, Нью-Йорк Никс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Билли Каннингем
 Ф Конни Хокинс
 Ц Уиллис Рид
 З Джерри Уэст
 З Уолт Фрейзер

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Хавличек
 Ф Гас Джонсон
 Ц Льюис Алсиндор
 З Лу Хадсон
 З Оскар Робертсон

 Сборная новичков НБА
 Льюис Алсиндор
 Боб Дэндридж
 Джо Джо Уайт
 Майк Дэвис
 Дик Гарретт

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Дэйв Дебуше
 Гас Джонсон
 Уиллис Рид
 Уолт Фрейзер
 Джерри Уэст

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Джон Хавличек
 Билл Бриджес
 Льюис Алсиндор
 Джо Колдуэлл
 Джерри Слоун

Ссылки 
 1969-70 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1969/1970